Die Abkürzung MP4 bezeichnet:

 ein Multimedia-Datenformat, siehe MP4
 MP4 (Band), eine britische Musikgruppe
 Marlboro Project Four, eine Modellbezeichnung für Formel-1-Rennfahrzeuge von McLaren, siehe McLaren Racing #Neubeginn mit Project Four

MP4